Recio peut désigner :

Patronyme 

 Eudaldo Serrano Recio (1903-1941), politicien espagnol ;
 José Recio Ariza (1957-), coureur cycliste espagnol ;
 Lita Recio (1906-2006), comédienne française ;
 Marie Recio (1814-1862), chanteuse française.

Surnom 

 José Luis García del Pozo dit Recio (1991-), footballeur espagnol.

Musique 

 Paloma Recio, un album du saxophoniste de jazz américain Tony Malaby.
Patronyme hispanique
Surnom